

Ерлінсбах — громада в кантоні Ааргау
 Ерлінсбах — громада в кантоні Золотурн